El Consejo de la Lengua Occitana (en occitano Conselh de la Lenga Occitana, CLO) es el organismo de codificación del idioma occitano, fundado en los años 1996—1997. El consejo es responsable de gestionar y elaborar las reglas normativas del occitano.

Véase también 
 Alfabeto occitano

Occitano
Idioma occitano